, ou Mobekimasu, est un groupe musical japonais, formé par la réunion des membres du Hello! Project : les chanteuses de Morning Musume (Mo), Berryz Kōbō (Be), °C-ute (Ki), Erina Mano (Ma), et S/mileage (Su).

Bekimasu 

Une première version du groupe est créée à titre temporaire en . Elle est alors nommée , et est formée de dix-sept chanteuses du Hello! Project : les sept membres de Berryz Kōbō, les cinq de °C-ute, les quatre de Smileage, et la soliste Erina Mano. Le nom du groupe est composé de la première syllabe phonétique de chaque nom, par ordre d'ancienneté : "Be" pour Berryz Kobo, "Ki" pour Cute, "Ma" pour "Mano Erina", "Su" pour S/mileage. Le groupe enregistre une chanson, Makeru na Wasshoi!, en soutien des victimes du tremblement de terre de mars 2011, qui sort en single en distribution limitée en . Le single sera ré-édité en décembre.

Membres

Berryz Kōbō : Māsa Sudō, Yurina Kumai, Saki Shimizu, Risako Sugaya, Miyabi Natsuyaki, Chinami Tokunaga, Momoko Tsugunaga 
°C-ute : Airi Suzuki, Maimi Yajima, Mai Hagiwara, Chisato Okai, Saki Nakajima 
Erina Mano (soliste)
S/mileage : Yūka Maeda, Ayaka Wada, Kanon Fukuda, Saki Ogawa

Mobekimasu 

En , les membres de Bekimasu (moins Saki Ogawa de S/mileage partie entre-temps) sont rejointes par les autres membres actives du Hello! Project : les huit membres de Morning Musume (sans les quatre nouvelles de la  génération alors encore en formation) et les cinq nouvelles membres de Smileage (dont une quitte le groupe quelques jours après l'annonce de la création). Cette nouvelle mouture du groupe, désormais constituée de l'ensemble des chanteuses actives du H!P du moment en parallèle avec leurs autres groupes ou activité en solo, est nommée Hello! Project Mobekimasu avec le rajout de "Mo" pour Morning Musume, le plus ancien des groupes. 

La nouvelle formation  sort avec succès un single "régulier" en novembre : Busu ni Naranai Tetsugaku. Les quatre nouvelles membres de Morning Musume la rejoignent pour la promotion du disque ; elles ne figurent cependant pas sur sa pochette, de même que l'une des nouvelles membres de Smileage, Fuyuka Kosuga, qui a quitté le groupe pendant sa production. La chanson-titre figure sur la compilation annuelle de fin d'année du H!P Petit Best 12, de même que la chanson de Bekimasu. Yūka Maeda de S/mileage quitte le H!P et donc le groupe peu après ; Risa Niigaki et Aika Mitsui de Morning Musume partent de même le .

Membres

Morning Musume : Risa Niigaki (part en ), Reina Tanaka, Sayumi Michishige, Aika Mitsui (part en ), Mizuki Fukumura, Erina Ikuta, Kanon Suzuki, Riho Sayashi (Haruna Iikubo, Ayumi Ishida, Masaki Satō et Haruka Kudō rejoignent la formation après la sortie du single) 
Berryz Kōbō : Māsa Sudō, Yurina Kumai, Saki Shimizu, Risako Sugaya, Miyabi Natsuyaki, Chinami Tokunaga, Momoko Tsugunaga 
°C-ute : Airi Suzuki, Maimi Yajima, Mai Hagiwara, Chisato Okai, Saki Nakajima 
Erina Mano (soliste)
S/mileage : Yūka Maeda (part fin 2011), Ayaka Wada, Kanon Fukuda, Akari Takeuchi, Kana Nakanishi, Rina Katsuta, Meimi Tamura

Discographie 

Single de Bekimasu
 (sortie limitée) /  (ré-édition) : 

Single de Mobekimasu
 :  

Participation
 : Petit Best 12

Liens externes 

  Discographie de Mobekimasu sur le site du Hello! Project
  Youtube officiel

Morning Musume
Groupe du Hello! Project
Groupe musical formé en 2011